Berwyn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Berwyn Township (Illinois)
 Berwyn Township (Nebraska)
 Berwyn Township (Oklahoma)